La Prva hrvatska nogometna liga 2014-2015, conosciuta anche come MAXtv Prva HNL 2014-2015 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventiquattresima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 19 luglio 2014 e il 30 maggio 2015, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo diciassettesimo titolo (ventunesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Andrej Kramarić (Rijeka) con 21 reti.

Formula 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Croazia si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualifica per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda in Druga HNL 2014-15.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2015-16.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2015-2016.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2015-2016.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Tre punti di penalizzazione per l'Hajduk per non essersi presentato alla partita contro la Dinamo alla 16ª giornata.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Spareggio 
Si sarebbe dovuto disputare una sfida andata e ritorno fra la seconda della 2.HNL (Sesvete) e la penultima della 1.HNL (Istra 1961). Ma la HNS non ha dato la licenza per disputare le eventuali partite di massima divisione al "Sv. Josip Radnik", stadio del NK Sesvete, e, visto il rifiuto di questi ultimi di giocare le partite interne allo Stadio Maksimir, lo spareggio non viene disputato e le due squadre rimangono nelle attuali categorie.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Zoran Mamić

 

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2014-2015
Treća Liga 2014-2015
Hrvatski nogometni kup 2014-2015

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Prva hrvatska nogometna liga